centaur (gr. Kentauros, łac. Centaurus) – w mitologii greckiej każda z istot o mieszanej budowie – pół człowiek, pół koń
 Centaur (Kentauros, łac. Centaurus) – w mitologii greckiej syn Iksjona lub Apollina, przodek centaurów
 Centaur (łac. Centaurus) – gwiazdozbiór nieba południowego
 Centaur A (NGC 5128, Centaurus A) – silne źródło promieniowania radiowego w gwiazdozbiorze Centaura
 Centaur – polski holownik portowy
 A27L Centaur (Mk VIII Cromwell) – wczesna wersja czołgu Cromwell
 HMS „Centaur” – nazwa okrętów Royal Navy
 Centaur – górny człon rakietowy wykorzystywany w rakietach nośnych Atlas i Titan

Zobacz też 

 Centaury – strona ujednoznaczniająca
 centauryda – w mitologii greckiej każda z samic centaurów
 Alfa Centauri – gwiazda wielokrotna (potrójna) w gwiazdozbiorze Centaura
 Proxima Centauri – gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura
 centaurotryton (ichtiocentaur) – w mitologii greckiej każda z istot o mieszanej budowie – pół człowiek, pół ryba, z jedną parą końskich nóg